Алекса́ндровка — село Васильевского сельсовета Липецкого района Липецкой области. Расположено на берегах реки Кленовой — притока реки Репец.

Возникла не позднее первой четверти XVIII века. Название — по владелице Александре Федоровне Разумовской, дочери сподвижника Петра I Ф. М. Апраксина.

Селение имело также другие имена: Клено́вое — по реке Кленовой, Ржа́вский Посёлок — по соседнему селу Ржавец. Часть жителей Александровки переселились сюда именно из Ржавца.

В 1787 году А.Ф. Разумовской в селе была построена Николаевская церковь, ныне заброшенная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района